Міста Мадагаскару — список населених пунктів держави Мадагаскар.

Найбільшим містом Мадагаскару є столиця держави Антананаріву з населенням 1 638 291 (на 1 січня 2005 року). Таким чином у столиці на передмістях зосереджено 10 % населення Мадагаскару.

У таблиці наведено міста з населенням понад 30 000 осіб, результати переписів населення за 1 червня 1975 та 1 серпня 1993 року, а також оцінка на 1 січня 2005 року, а також провінція, до якої належить відповідне місто. Кількість населення міст подано без передмість.

Джерела

Посилання 

 Institut National de la Statistique
 World Gazetteer — міста Мадагаскару
 City Population — Міста Мадагаскару

Мадагаскар
 
Списки:Мадагаскар